Jorge Martínez, "Aspar" (1962), pilot de motociclisme valencià
 Jorge Martínez Reverte (1948-2021), escriptor espanyol